Rapa kan syfta på:

 Rapa – luft från magsäcken som gör en ljudlig utgång genom munnen, Rapning
 Rapa – en musikstil, se rap
 Rapa (djur) – ett släkte av snäckor
 Rapa (språk) – ett malajo-polynesiskt språk